Поддол — название нескольких населённых пунктов:
 Поддол — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Поддол — деревня в Тевризском районе Омской области.